Unterhändler steht für:

 Delegat, Mitglied einer Verhandlungsdelegation, siehe Delegation (Abordnung)
 Emissär, Sendbote, Abgesandter einer Interessenspartei 
 Parlamentär, Vermittler zwischen Krieg führenden Parteien
 Der Unterhändler, Roman von Frederick Forsyth 

Siehe auch: